

Sigle 

 SIRENE est un système mis en place en France pour l'identification des entreprises, organismes et associations. SIRENE attribue les numéros SIREN et SIRET.

Sciences et techniques

Astronomie 
 (1009) Sirène est un astéroïde aréocroiseur.
 Une sirène standard est un événement générateur d'ondes gravitationnelles dont la théorie permet d'estimer la forme et l'intensité des ondes émises. L'intensité des ondes observées permet de calculer la distance de l'événement.

Biologie 
 La Sirène lacertine (Siren lacertina) est une espèce d'amphibiens urodèles, de la famille des Sirènidés.

Écologie 
 Les larmes de sirène sont des granulés plastiques d'origine industrielle que l'on retrouve parfois en quantité importante dans les milieux aquatiques, ou échoués sur les rivages.

Médecine 
 Une sirène est un individu atteint de sirénomélie, une déformation fœtale caractérisée par une fusion des membres inférieurs.

Sciences humaines et sociales 
 Dans la mythologie grecque, une sirène est une créature mi-femme mi-oiseau.
 Dans le folklore médiéval et scandinave, une sirène est une créature légendaire mi-femme mi-poisson.

Culture et société

Alimentation 
 Le sirene est un type de fromage en saumure du sud-est de l'Europe.

Cinéma et télévision 
 Sirènes est un court-métrage belge réalisé par Émile Degelin en 1961.
 Sirène est un court-métrage d'animation belge réalisé par Raoul Servais en 1968.
 Sirènes est un court-métrage belge réalisé par Harry Cleven en 1990.
 Sirènes (Sirens) est un film britannico-australien réalisé par John Duigan en 1994.
  (Mermaid) est un téléfilm américain réalisé par Peter Masterson en 2000.
 Sirènes (Mermaids) est un téléfilm américain réalisé par Ian Barry en 2003.
 Sirènes (Betoolot) est une série télévisée israélienne diffusée depuis  et disponible en France depuis .

Héraldique 
 La sirène est une figure imaginaire.

Marine 
 La Sirène, une frégate lancée en 1754.
 La Sirène, une frégate lancée en 1795.
 Il y a eu deux , classes de sous-marins de la marine française.
  est le nom de plusieurs sous-marins ayant servi dans la marine nationale française.

Monuments 
 La maison des Sirènes, maison-palais du  située sur la Promenade d'Hercule à Séville (Espagne).

Presse et littérature 
 Neue Sirene est un magazine littéraire allemand.
 Sirène est un roman de Marie Nimier de 1985
 Sirènes est un roman d'Anne Robillard paru en 2015

Système d'alerte 
 Une sirène est un type d'avertisseur sonore.

Toponyme 

 la Sirène, un petit affluent de l'Ouche, en Côte-d'Or (région Bourgogne-Franche-Comté) ;
 La grotte des Sirènes est une cavité marine de la commune de Saint-Lunaire, dans l'Ille-et-Vilaine (région Bretagne).

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de bateaux
Homonymie de titre